Fahrzeughersteller steht für:
 Hersteller von Kraftfahrzeugen, siehe Kraftfahrzeughersteller
 Hersteller von Nutzfahrzeugen, siehe Nutzfahrzeughersteller
 Hersteller von Lokomotiven, siehe Lokomotivhersteller
 Hersteller von sonstigen Schienenfahrzeugen, siehe Schienenfahrzeughersteller
 Hersteller von Luftfahrzeugen, siehe Flugzeughersteller
 Hersteller von Raumfahrzeugen, siehe Luft- und Raumfahrttechnik#Unternehmen und Institutionen
 Hersteller von Wasserfahrzeugen, siehe Werft

Siehe auch:
 Fahrzeug